El término Bleekeria designa a dos géneros:

 Un sinónimo de Ochrosia, un género de plantas.
 Bleekeria, un género de peces.